Municipio de Brandt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brandt (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Brandt (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.